Het ATP-toernooi van Stockholm 2003 (met de officiële naam If Stockholm Open) vond plaats van 20 tot en met 26 oktober 2003 in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de hardcourtbinnenbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm